Verschiedene Verträge sind als Vertrag von Windsor in die Geschichte eingegangen. 

 Vertrag von Windsor (1175) zwischen dem englischen König Heinrich II. und dem irischen König Roderick O’Connor
 Vertrag von Windsor (1386) zwischen England und Portugal über eine Allianz
 Vertrag von Windsor (1522) zwischen Heinrich VIII. und Kaiser Karl V., enthaltend ein Eheversprechen für seine einzige Tochter Mary Tudor
 Vertrag von Windsor (1899) zwischen Großbritannien und Portugal über den Kolonialbesitz in Afrika